Перша ліга Македонії сезону 2017–2018 — 26-ий сезон вищого дивізіону Македонії з футболу. Титул чемпіона за сім турів до закінчення чемпіонату здобула Шкендія.

Клуби

Турнірна таблиця 

  

     
   
  

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Плей-оф

Півфінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 травня 2018

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 червня 2018

|}

Посилання 
 Сайт Macedonian Football  
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія